ZM peut faire référence à :
 Zambie,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2,
 selon le code des domaines internet : .zm,
 Mongolie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Nouvelle-Zélande, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,

Zm est un symbole, qui signifie :
 zettamètre, unité de mesure de longueur

zm est un symbole, qui signifie :
 zeptomètre, unité de mesure de longueur

Code

nl:Lijst van Poolse historische motorfietsmerken#ZM